Hryhoriwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Tscherkassy mit 480 Einwohnern (2001).

Das Dorf liegt innerhalb des Naturschutzgebietes Trachtemyriw auf der Trachtemyriw-Halbinsel () im zum Kaniwer Stausee angestauten Dnepr.

Seit 2019 ist das Dorf administrativer Bestandteil der Landgemeinde Bobryzja (). Zuvor war Hryhoriwka das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Kaniw, zu der noch die Dörfer Lukowyzja ( ) mit etwa 30 Einwohnern und Trachtemyriw mit etwa 10 Einwohnern gehörten.

Hryhoriwka befindet sich 18 km nördlich vom Gemeindezentrum Bobryzja (), 28 km nördlich vom Rajonzentrum Kaniw und etwa 95 km nordwestlich vom Oblastzentrum Tscherkassy.

Nahe dem Dorf befindet sich eine nach dem Dorf benannte archäologische Ausgrabungsstätte, in der Siedlungen vom Jahr 1000 vor Christus bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. gefunden wurden.

Weblinks 
 
 Ortsgeschichte auf sfrandzi.livejournal.com (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Ort am Dnepr
Rajon Kaniw